Dinó de Rodes, dirigent de Rodes 
 Dinó, historiador i pare de Clitarc